Dionisocles de Tral·les segons Estrabó fou un dels principals retòrics d'aquesta ciutat. Probablement fou alumne d'Apol·lodor de Pèrgam, i per tant va viure en la mateixa època que Estrabó.

Notes 

Gramàtics de l'antiga Grècia
Lingüistes asiàtics
Escriptors grecs de l'antiga Àsia Menor